

Krossen/ Elster, oggi Crossen an der Elster – comune della Turingia

Krossen/ Wislok, oggi Krosno – città nel voivodato della Precarpazia

Pagine correlate 
Crossen